Пуенте де ла Торења има више значења:

 Пуенте де ла Торења (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуенте де ла Торења, Ел Капричо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику